Zorilla steht für:
 Zorilla oder Bandiltis, eine in Afrika lebende Raubtierart aus der Familie der Marder

Zorilla ist der Familienname folgender Personen:

 Amilcar Salomón Zorilla (* 1925), peruanischer Maler
 José Antonio Zorrilla (1915–1985), mexikanischer Komponist, Autor und Regisseur
 José Zorrilla y Moral (1817–1893), spanischer Literat
 Juan Zorrilla de San Martín (1855–1931), uruguayischer Dichter
 Manuel Ruiz Zorrilla (1833–1895), spanischer Politiker

Siehe auch:
 Nuevo Estadio Municipal José Zorrilla, Fußballstadion von Real Valladolid